Nokia BH-800 — бездротова гарнітура для використання з мобільним телефоном.

Характеристики 
 Вага: 9г
 Розміри: 41 х 18×9 мм
 Інтерфейси: Bluetooth 2.0 з EDR, профіль handsfree 1.5 і headset 1.1
 Час розмови: до 6 годин
 Час очікування: до 160 годин
 Акумулятор: 80 мАг літій-полімерний
 У коробці: Bluetooth-гарнітура Nokia BH-800, гарнітурний ремінець, вушна петля, гарнітурний чохол, зарядний пристрій Nokia AC-3, посібник користувача

Стільникові телефони Nokia